Black River Football Club é um clube de futebol da Maurícia. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2000-01.

Clubes de futebol da Maurícia